Brus Laguna kan syfta på:

Honduras 

 Brus Laguna (kommun), Departamento de Gracias a Dios, 
 Brus Laguna (ort), Departamento de Gracias a Dios,